Rocquencourt puede referirse a:

 Rocquencourt, comuna francesa situada en Oise.
 Rocquencourt, comuna francesa situada en Yvelines.